Александр Александрович Хабаров (род. 22 мая 1979, с. Хонуу, Момский район, Якутская АССР) — российский спортивный функционер. Заместитель президента Федерации бокса Хабаровского края (2020 - 2022) , заслуженный работник физической культуры и спорта Хабаровского края (2022)

Биография 
Александр Хабаров родился в селе Хонуу Момского района Якутской АССР. Окончил Приморское государственное училище олимпийского резерва г. Владивосток по специальности педагог по физической культуре и спорту. Позже окончил Хабаровский педагогический университет по специальности учитель физической культуры и ОБЖ.

Тренировался боксом в г. Новосибирск под руководством тренера Инкина Анатолия Михайловича., выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Тренерскую деятельность начал в 2006 году в СДЮШОР по боксу г. Нерюнгри. В 2010 году переехал в г. Хабаровск. В Хабаровске начал тренировать в ДЮСШ «Спарта» р.п. Переяславка. В 2019 году воспитанник Андрей Ногай стал победителем первенства России среди юношей в г. Анапа . 

В январе 2020 году по приглашению президента федерации бокса Хабаровского края Александр Хабаров становится его заместителем. В «пандемийный» год в целях психологической поддержки спортсменов и проверки физической формы он организовал проведение первенства и чемпионата Хабаровского края по отжиманию от пола в онлайн режиме «Бокс на самоизоляции» . В период руководства президента Федерации В. Ф. Лебеды и заместителя Хабарова А. А. 2020—2022 год спортсмены Хабаровского края показали ошеломительные результаты, так:

В 2020 году Никита Косман становится победителем первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет и участником первенства Европы. Карманов Дмитрий становится призером первенства России среди юниоров 17-18 лет . Воспитанник Хабарова А. А. Андрей Ногай становится финалистом первенства России среди юношей. В этом же году Александр Александрович за наставническую деятельность в работе с молодыми тренерами удостоен почетного звания «Почётный наставник Хабаровского края».

2021 год для Хабаровского бокса стал самым ударным. Боксер из г. Комсомольск-на-Амуре Гароглан Ханджанов стал победителем первенства Европы среди юниоров 17-18 лет, обладателем Кубка Эмиля Гремо. Иван Ступин и Савелий Садома чемпионами России по боксу среди молодежи 19-22 года. Иван Ступин стал чемпионом Европы среди юниоров 19-22 года, чемпионом мира среди военнослужащих, бронзовым призером чемпионата России по боксу среди мужчин 19-40 лет. Савелий Садома стал чемпионом России по боксу среди мужчин 19-40 лет, бронзовым призером чемпионата мира в Белграде. Воспитанник Хабарова Александра Андрей Ногай стал победителем I Игр стран СНГ. Замковой, Андрей Викторович становится дважды бронзовым призером в соревнованиях по боксу Летние Олимпийские игры 2020. 

Александр Александрович участник I Всероссийского соревнования по "Интерактивному боксу", который проводился Федерацией бокса России в июне 2018 года в Москве на арене Cyberspace. В турнире приняли участие представители 24 регионов России 

В декабре 2018 года «Интерактивный бокс» зарегистрирован Минспортом РФ и Министерством юстиции как спортивная дисциплина. 

В апреле 2019 года Александр Александрович организовал проведение I Чемпионата Хабаровского края по «Интерактивному боксу». Чемпионат проходил в музее «Бокса» культурно-спортивного комплекса «Арсеналец» г. Хабаровска  . В июле на праздновании международного дня бокса на красной площади Москвы проводилось II Всероссийское соревнование по «Интерактивному боксу», где участие приняли победитель и финалист I чемпионата Хабаровского края по боксу  . С 2019 года чемпионат Хабаровского края по «Интерактивному боксу» стал традиционным.

В декабре 2019 года Александр Александрович организовал проведение супер Кубка города Хабаровск по «Интерактивному боксу» среди детей с ОВЗ и инвалидов. В турнире приняли участие две команды по 8 киберспортсменов в каждой - воспитанники КГАУ реализующем адаптированные основные общеобразовательные программы школы-интерната №1 и их соперники из КГБОУ КГАУ реализующем адаптированные основные общеобразовательные программы школы-интерната №6 города Хабаровск. В виртуальном бою каждый из них управлял персонажем компьютерной игры. Болельщики могли наблюдать бой на большом экране, куда транслировались этапы соревнований. Почетными гостями соревнования были Мэр города Хабаровск Кравчук С. А. и сотрудник Федерации бокса России из Москвы, курирующий в России проект «Интерактивный бокс» Антонов Д.В.    

В декабре 2020 года в рамках реализации проекта СОНКО по проведению спортивного мероприятия среди детей с ОВЗ и инвалидов «Я смогу», автором которого является сам Александр Александрович , он организовал проведение в р.п.Переяславка района имени Лазо на базе КГАУ реализующем адаптированные основные общеобразовательные программы школа интернат №9 соревнование по «Интерактивному боксу»среди детей с ОВЗ и инвалидов  

В августе 2021 года Александр Александрович организовал проведение турнира по «Интерактивному боксу» «Нет преград» среди детей с ОВЗ и инвалидов в Хабаровском районе. В качестве почетных гостей турнир посетили представители министерства социальной защиты Хабаровского края и депутат Государственной Думы Гладких Б.М.   

Хабаров А. А. в 2020 году автор и разработчик знака отличия «За вклад в развитие бокса в Хабаровском крае». Знаки отличия вручаются ежегодно. В числе первых из награждаемых был министр спорта Хабаровского края Д. С. Чикунов.

Александр Хабаров основатель и организатор межрегиональных и дальневосточных турниров по боксу «Юный спартанец» (2018, 2019, 2020, 2021), «Доблесть» (2016,2017,2019), «Кубок на призы ООО ГазпромТрансгазТомск» (2021,2022).

В 2022 году за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Хабаровского края».

Примечания

Ссылки 
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2022/06/08/142795/
https://hab.aif.ru/sport/boksery_iz_habkraya_zavoevali_medali_na_mezhdunarodnyh_sorevnovaniyah
https://www.hab.kp.ru/daily/27100.4/4173143/
https://todaykhv.ru/news/sport/53902/
https://www.khabkrai.ru/events/news/190264
https://news.myseldon.com/ru/news/index/260988390
https://amurmedia.ru/news/941879/
https://khab-vesti.ru/news/sports/v_khabarovske_nagradili_prizera_i_pobeditelya_pervenstva_rossii_po_boksu/
https://russia24.pro/khab-krai/300359522/
https://lazoadm.khabkrai.ru/events/Novosti/6522
https://primamedia.ru/news/589589/